Воронинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Московская область
 Воронинское сельское поселение — входит в Клинский район

Томская область
 Воронинское сельское поселение — входит в Томский район